Пик, Джон:

 Пик, Джон (род. 1924) — британский игрок в хоккей на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1948 года.
 Пик, Джон — британский геймдизайнер.